Štvanice může být:

 štvanice (hon) – druh parforsního honu
 v přeneseném významu, štvavá kampaň proti někomu nebo něčemu v médiích – mediální štvanice
 Ostrov Štvanice – pražský vltavský ostrov
 Zimní stadion Štvanice – zimní stadion na Ostrově Štvanice
 Tenisový areál Štvanice – tenisový areál na Ostrově Štvanice
 Zdymadlo Štvanice – zdymadlo na vltavském jezu u Ostrova Štvanice
 Štvanice (Králický Sněžník), vrch v Králickém Sněžníku
 Kobra 11 – Štvanice (2002) – epizoda německého televizního seriálu
 Štvanice (film) – film s Marlonem Brandem z roku 1966

Související články 
 Štvanec